41-я бригада:

 41-я бригада торпедных катеров
 41-я бригада ракетных катеров
 41-я гвардейская танковая бригада
 41-я танковая бригада
 41-я артиллерийская бригада